Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Estádio Olímpico Nilton Santos – Engenhão w Rio de Janeiro od 19 do 23 lipca (bieg maratoński rozegrano na ulicach miasta 17 lipca).

Srebrna medalistka biegu na 400 metrów – reprezentująca Kazachstan Olga Tierieszkowa została zdyskwalifikowana za doping, odebrano jej medal, a rezultat (51,27) został anulowany. Zawody były równocześnie traktowane jako 44 Wojskowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce.

Rezultaty 
 - ustanowiony nowy rekord igrzysk wojskowych

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2011
Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011